Il doppio del torneo di tennis North Miami Beach Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Eric Nunez e Graydon Oliver che hanno battuto in finale Ota Fukárek e Jim Thomas 3-6, 7-65, 7-5.

Teste di serie 

 Leoš Friedl /  Petr Luxa (primo turno)
 Karsten Braasch /  Michael Kohlmann (primo turno)

 Aleksandar Kitinov /  Johan Landsberg (primo turno)
 Martín García /  Luis Lobo (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

North Miami Beach Challenger 2002